Тяпугин — фамилия; имеет женскую форму Тяпугина.
 Тяпугин, Вадим Владимирович (1944—2016) — советский и российский тренер по хоккею с мячом и футболу, заслуженный тренер России.
 Тяпугин, Евгений Александрович (род. 1956) — российский учёный, специалист в области зоотехнии, член-корреспондент РАСХН, академик РАН.